

Patronyme 
 Ann Leckie, (1967- ), écrivain de science-fiction américain
 John Leckie, ingénieur du son et producteur anglais
 Mathew Leckie, (1991- ), footballeur australien
 Robert Leckie, officier de l'Aviation royale canadienne
 Robert Leckie, (1920–2001), écrivain américain

Homonymie
Homonymie de patronyme